Зелёный Остров — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зелёный Остров — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Зелёный Остров — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Зелёный Остров — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
 Зелёный Остров — посёлок в Володарском районе Астраханской области.
 Зелёный остров — остров на реке Дон в Пролетарском районе города Ростов-на-Дону.
 Зелёный остров — остров Малой гряды Курильских островов.
 Остров Зелёный — остров в Коломна, на реке Ока.

Казахстан 
 Зелёный остров — остров на реке Ишим в Астане.

Другое 
 Зелёный остров — русский перевод названия Грин-Айлендen.
 Зелёный остров — русский перевод названия Иль-Вертfr.
 «Зелёный остров» — арт-группа, созданная в Ростове-на-Дону.
 «Зелёный остров» — художественный фильм режиссёра Юлия Файта, 1984 год, СССР.
 Зелёный Остров — парк отдыха в Бердске (Новосибирская область)
 Зелёный Остров — парк культуры и отдыха в Омске

См. также 
 
 
 Людао